On trouvera ci-après la chronologie des alternatives, entre 1941 et 1960, des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1941 

 16 mars : Antonio Rangel (Mexicain). Caracas (Venezuela). Parrain, « Rafaelillo » ; témoin, « El Vizcaino » ; taureaux de la ganadería de La Punta. Il avait pris une première alternative le 1er janvier 1937 à León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato) à laquelle il avait par la suite renoncé ; après avoir renoncé à sa deuxième alternative, il en prendra une troisième le  à Torreón (Mexique, État de Coahuila).

 13 avril : José Ignacio Sánchez Mejías (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Pepe Bienvenida ; témoin, Pascual Márquez ; taureaux de la ganadería de Francisco Chica.

 6 juillet : Manuel Martín Vázquez (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería du duc de Pinohermoso.

 25 juillet : Pedro Barrera (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Pepe Bienvenida ; témoin, « Manolete » ; taureaux de la ganadería de Galache.

 27 juillet : Aurelio Puchol Aldas « Morenito de Valencia » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Juan Belmonte Campoy ; témoin, Manuel Martín Vázquez ; taureaux de la ganadería de Vicente Charro.

 9 novembre : Carlos Vera Muñoz « Cañita » (Mexicain). Mexico. Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Ricardo Torres ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras.

 7 décembre : Manuel Gutiérrez Sánchez « El Espartero » (Mexicain). Mexico, Plaza « el Toreo ». Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de San Mateo.

1942 

 15 mars : Manuel Álvarez Pruaño « Andaluz » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Juan Belmonte Campoy ; taureaux de la ganadería de Galache.

 8 avril : Antonio Mejías Jiménez « Antonio Bienvenida » (Espagnol). Madrid. Parrain, son frère Pepe Bienvenida (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Miura.

 12 avril : Arturo Álvarez Izaguirre « El Vizcaino » (Mexicain). Mexico. Parrain, David Liceaga ; témoins, Jesús Solórzano et Andrés Blando ; taureaux de la ganadería de Ajuluapán. Seconde alternative « mexicaine » ; il en avait pris une première à Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla) le , confirmée à Mexico le . Il prendra une troisième alternative, « espagnole » celle-ci, à Madrid le .

 16 avril : Edmundo Zepeda (Mexicain). Mexico. Parrain, David Liceaga ; témoin, Andrés Blando ; taureaux de la ganadería de San Mateo.

 14 mai : Emiliano de la Casa y García « Morenito de Talavera » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 7 juin : Domingo González Lucas « Domingo Dominguín » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Cagancho » ; témoin, « Morenito de Talavera » ; taureaux de la ganadería de Domingo Ortega.

 12 septembre : Juan Mari Pérez Tabernero (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoins, « Manolete » et Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez Tabernero.

 21 septembre : Manuel Calderón (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Manuel Martín Vázquez ; taureaux de la ganadería de Concepción Soto.

 26 septembre : Luis Ortega (Espagnol). Quintanar de la Orden (Espagne, province de Tolède). Parrain, son frère Domingo Ortega ; témoin, « Manolete » ; taureaux de la ganadería de Clairac.

  : Luis Briones (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, « Armillita Chico » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Pastejé. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico, plaza « El Toreo ».

1943 

 31 janvier : Antonio Velázquez (Mexicain). Mexico. Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Silverio Pérez ; taureaux de la ganadería de Pastejé.

 17 mars : José Roger Martín « Valencia III » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Juan Belmonte Campoy ; témoin, Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 2 mai : Manolo Escudero (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Pedro Barrera ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 14 juin : Miguel del Pino (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Manolete » ; témoin, Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería de J. Enrique Calderón.

 7 juillet : Julián Marín (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, Pepe Bienvenida ; témoin, « Manolete » ; taureaux de la ganadería de Samuel Hermanos.

 1er octobre : Mario Cabré (Mario Cabré Esteve) (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, « El Estudiante » ; taureaux de la ganadería de Francisco Chica.

 12 octobre : Eugenio Fernández Sánchez « Angelete » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Manolo Escudero ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

 17 octobre : Ignacio Rafael García Escudero « Albaicín » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Cagancho » ; témoin, « Gitanillo de Triana » ; taureaux de la ganadería de Ignacio Sánchez.

 26 octobre : Luis Procuna (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « El Soldado » ; témoin, Luis Briones ; taureaux de la ganadería de San Mateo.

 5 décembre : Gregorio García (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Jesús Solórzano ; témoin, « El Soldado » ; taureaux de la ganadería de Santín.

 12 décembre : Juan Estrada (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de La Laguna.
 
  : Luis Briones (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Monterrey (Mexique, État de Nuevo León).

1944 

 11 mai : Ángel Luis Mejías Jiménez « Ángel Luis Bienvenida » (Espagnol). Madrid. Parrain, son frère Pepe Bienvenida ; témoin, son frère Antonio Bienvenida ; taureaux de la ganadería de los Herederos de don Arturo Sánchez Cobaleda.

 15 mai : José González Lucas « Pepe Dominguín » (Espagnol). Madrid. Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « Morenito de Talavera » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 4 juin : José Vera Berrocal « Niño del Barrio » (Espagnol). Orihuela (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « El Estudiante » ; témoin, Pedro Barrera ; taureaux de la ganadería du duc de Tovar.

 2 août : Luis Miguel Dominguín (Espagnol). La Corogne (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, son frère Domingo Dominguín ; taureaux de la ganadería de Samuel Hermanos.

 15 août : Alejandro Montani (Péruvien). Barcelone (Espagne). Parrain, « Gitanillo de Triana » ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de Domingo Ortega.

 3 septembre : José Martín Vázquez Bazán « Pepín Martín Vázquez » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoins, Pepe Luis Vázquez et Carlos Arruza ; six taureaux de la ganadería de Alipio Pérez-Tabernero et deux de celle de Juan Sánchez, celui de la cérémonie étant de la première.

 10 septembre : Arturo Álvarez Izaguirre « El Vizcaino » (Mexicain). Madrid. Parrain, Francisco Casado ; témoins, « Cañita » et « Albaicín » ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra. Alternative « espagnole » ; il avait pris une première alternative « mexicaine » à Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla) le , confirmée à Mexico le  ; après avoir renoncé à cette alternative, il en avait pris une nouvelle à Mexico le .

 8 octobre : Amador Ruiz (Espagnol). Cuenca (Espagne). Parrain, Pepe Bienvenida (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux des ganaderías de Garrudo et de Tassara. Il avait pris une première alternative le  à Valence (Espagne), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 15 octobre : Jaime Marcos Gómez « El Choni » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, « Andaluz » ; taureaux de la ganadería de Escudero Calvo.

1945 

 7 janvier : Adolfo Rojas Barrios « El Nene » (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, « Rafaelillo » ; témoin, Juan Belmonte Campoy ; taureaux de la ganadería de La Viña.

 2 avril : Benigno Aguado de Castro (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Pepe Bienvenida ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 9 mai : Agustín Parra « Parrita » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de Galache.

 15 mai : Aníbal Vallejo « Maera de Quito » (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Ricardo Torres ; témoin, « El Espartero » ; taureaux de la ganadería de El Pedregal.

 18 juillet : Sidney Franklin (Américain). Madrid. Parrain, « El Estudiante » ; témoin, « Morenito de Talavera » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés.

 30 août : Rafael Llorente (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 8 septembre : Cayetano Ordóñez Araujo « El Niño de la Palma » (Espagnol). Ronda (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Morenito de Talavera » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Tulio et Isaías Vázquez.

 29 septembre : Jesús Guerra (Mexicain). Corella (Espagne, Navarre). Parrain, Julián Marín (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; quatre taureaux de la ganadería de Amador Santos.

 18 novembre : Rafael Perea Cano « Boni » (Espagnol). Orizaba (Mexique, État de Veracruz). Parrain, Luis Briones (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Lorenzo Garza. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico, plaza « México ».

 28 novembre : Raúl Acha Sanz « Rovira » (Péruvien). Mérida (Mexique, État de Yucatán). Parrain, « El Estudiante ». Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Barcelone (Espagne).

1946 

 26 février : Rafael Perea Cano « Boni » (Espagnol). Mexico, plaza « México ». Parrain, « Manolete » ; témoin, Luis Procuna ; taureaux de la ganadería de Torrecilla. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Orizaba (Mexique, État de Veracruz).

 7 avril : Antonio Toscano (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, Luis Miguel Dominguín ; taureaux de la ganadería de Marceliano Rodríguez.

 21 avril : Bonifacio García Torres « Yoni » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Calesero » ; témoin, « Gallito » ; taureaux de la ganadería de Juan Belmonte.

 5 mai : Luis Mata (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Morenito de Valencia » ; témoin, Domingo Dominguín ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

 19 mai : Miguel López (Colombien). Mexico, « plaza Monumental ». Parrain, Edmundo Zepeda ; témoin, Andrés Blando ; taureaux de la ganadería de San Diego de los Padres.

 20 juin : Paco Lara (Espagnol). Cadix (Espagne). Parrain, Fermín Rivera ; témoin, Juan Belmonte Campoy ; taureaux de la ganadería de Julia Cossío.

 24 juin : Raúl Acha Sanz « Rovira » (Péruvien). Barcelone (Espagne). Parrain, Manolo Escudero ; témoins, Julián Marín et Luis Briones ; deux taureaux de la ganadería de Manuel González et six de Antonio Sánchez y Sánchez. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Mérida (Mexique, État de Yucatán).

 1er septembre : Julio Pérez Herrera « Vito » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Carlos Arruza ; témoin, « El Choni » ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

 12 septembre : Lorenzo Pascual García « Belmonteño » (Espagnol). Zamora (Espagne). Parrain, « Andaluz » ; témoin, Antonio Bienvenida ; taureaux de la ganadería de Villagodio.

 Octobre (jour inconnu) : Eduardo Poggio (Uruguayen). Guayaquil (Équateur, province du Guayas). Parrain, José Pastor. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Barcelone (Espagne).

  : Félix Briones (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León. Parrain, Lorenzo Garza (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de La Punta. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le 28 décembre suivant à Mexico, plaza « México ».

 11 décembre : Leopoldo Ramos « Ahijado del Matadero » (Mexicain). Mexico. Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, « Manolete » ; taureaux de la ganadería de Eduardo Iturbide.

  : Félix Briones (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, « El Choni » ; taureaux de la ganadería de Zotoluca. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le 24 novembre précédent à Monterrey (Mexique, État de Nuevo León).

1947 

 23 mars : Diamantino Vizeu (Portugais). Barcelone (Espagne). Parrain, « Gitanillo de Triana » ; témoins, Pepe Bienvenida et « Parrita » ; six taureaux de la ganadería de Antonio Escudero et deux de celle de Benítez Cubero.

 15 mai : Rafael Martín Vázquez (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, « El Estudiante » ; témoin, « Belmonteño » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Molero.

 25 mai : Eduardo Poggio (Uruguayen). Barcelone (Espagne). Parrain, Juan Belmonte Campoy ; témoin, « Rovira » ; taureaux de la ganadería de Marcelino Rodríguez. Il avait pris auparavant une alternative, non valide en Espagne, en octobre 1946 à Guayaquil (Équateur, province du Guayas).

 1er juin :
 Luciano Cobaleda (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Curro Caro ; témoin, « Cañita » ; un taureau de la ganadería de Muriel et cinq de celle de Pablo Romero.
 Pablo Sabio González « Parrao » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Estudiante » ; témoin, José Dominguín ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 25 juin : Manuel Navarro (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Gitanillo de Triana » ; témoins, Luis Miguel Dominguín et « Rovira » ; taureaux de la ganadería de Villagodio Hermanos.

 20 juillet : Pedro Robredo (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « Rovira » ; taureaux de la ganadería de Moreno Ardanuy.

 23 juillet : Paquito Muñoz (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Andaluz » ; témoin, « Rovira » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés.

 27 juillet : Guillermo Rodríguez Martínez « El Sargento » (Péruvien). Inca (Îles Baléares). Parrain Curro Caro ; témoin « Morenito de Valencia » ; taureaux de la ganadería de Eloy et Alberto Victor y Marín.

 10 août : Augusto Gomes Junior (Portugais). Constantina de la Sierra (Espagne, province de Séville). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « El Choni » ; taureaux de la ganadería de Natera.

 21 septembre : Mario Sevilla (Mexicain). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Antonio Velázquez ; témoin, Antonio Toscano ; taureaux de la ganadería de Hubert Yonnet. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico.

 3 novembre : Ricardo Balderas (Mexicain). Mexico. Parrain, Luis Briones ; témoin, Luis Procuna ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.

 23 novembre : José Francisco Vargas Castillo « Pepe Luis Vázquez de Méjico » (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, « El Espartero » ; témoin, Ricardo Balderas ; taureaux de la ganadería de Jesús Cabrera.

 28 novembre : Jorge Medina (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, « El Soldado » ; taureaux de la ganadería de San Mateo.

 14 décembre : Manuel Dos Santos (Portugais). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Carlos Arruza ; taureaux de la ganadería de Pastejé. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Séville (Espagne).

 21 décembre : Edgar Puente (Équateurien). Mexico. Parrain, Andrés Blando ; témoin, Antonio Velázquez.

1948 

 1er janvier : Julián Rodarte (Mexicain). San Buenaventura (Mexique, État de Coahuila). Parrain, « El Espartero ».

 18 janvier : Francisco Rodríguez (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, Diamantino Vizeu ; taureaux de la ganadería de Pastejé.

 2 mai : Curro Rodríguez (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Miguel del Pino ; témoin, Paco Lara ; taureaux de la ganadería de Prieto de la Cal.

 6 mai : Antonio Caro (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Parrita » ; témoin, Paquito Muñoz ; taureaux de la ganadería de Galache.

 27 mai : Manolo González (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Manuel Navarro ; taureaux de la ganadería de Clemente Tassara.

 15 août : Manuel Dos Santos (Portugais). Séville (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Andaluz » ; taureaux de la ganadería de Villamarta. Il avait pris une première alternative le  à Mexico, à laquelle il avait par la suite renoncé.

 29 août : Ventura Núñez García « Venturita » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Miguel del Pino ; témoin, Curro Rodríguez ; taureaux des ganaderías de Amalia et Alberto Márquez. Il avait déjà pris une alternative le  à Valence (Espagne), alternative à laquelle il avait par la suite renoncé.

 5 septembre : Antonio Rangel (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Fermín Rivera ; témoin, Jorge Medina ; taureaux de la ganadería de Hernández Díaz. Il avait pris une première alternative le 1er janvier 1937 à León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato) ; après y avoir renoncé, il en avait pris une nouvelle le  à Caracas (Venezuela), à laquelle il avait également renoncé par la suite.

 29 septembre : Luis Sánchez Olivares « Diamante Negro » (Vénézuélien). Grenade (Espagne). Parrain, Paquito Muñoz ; témoin, Manolo González ; taureaux de la ganadería de Félix Moreno Ardanuy.

 19 décembre : Rafael Rodríguez (Mexicain). Mexico. Parrain, Silverio Pérez ; témoin, Gregorio García ; taureaux de la ganadería de Coaxamalucan.

 25 décembre :
 Jesús Córdoba (Mexicain). Celaya (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, « Armillita Chico » ; taureaux de la ganadería de Xajay. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico.
 Manuel Capetillo (Mexicain). Santiago de Queretaro (Mexique, État de Queretaro de Arteaga). Parrain, Luis Procuna ; témoin, Rafael Rodríguez. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico.

 Date inconnue : Valdemaro Ávila Díaz (Mexicain). Lima (Pérou). Parrain, Domingo Ortega.

1949 

 16 janvier : Jesús Córdoba (Mexicain). Mexico. Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, « Diamante Negro » ; taureaux de la ganadería de la Yunta. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Celaya (Mexique, État de Guanajuato).

 23 janvier : Manuel Capetillo (Mexicain). Mexico. Parrain, « El Soldado » ; témoin, Antonio Velázquez ; taureaux de la ganadería de San Mateo. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Santiago de Queretaro (Mexique, État de Queretaro de Arteaga).

 30 janvier : Nito Ortega (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, « El Choni » ; témoin, « Rovira » ; taureaux de la ganadería de Vistahermosa.

 20 février : Alí Gómez (Vénézuélien). Mexico, « Plaza Monumental ». Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, Antonio Velázquez ; taureaux de la ganadería de Tlaxcala.

 26 mai : José María Martorell (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Parrita » ; témoin, Antonio Caro ; taureaux de la ganadería Guardiola.

 5 juin : Gabriel Pericás (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, son frère Jaime Pericás ; témoin, Antonio Caro ; taureaux de la ganadería de la Viuda e Hijos de Félix Gómez.

 25 septembre : Antonio Martínez (Espagnol). Hellín (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Paquito Muñoz ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 2 octobre : Rafael Ortega Domínguez (Espagnol). Madrid. Parrain, Manolo González ; témoin, Manuel Dos Santos ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

 27 novembre : Héctor Saucedo (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Fermín Rivera ; témoin, Ricardo Torres ; taureaux de la ganadería de Golondrinas.

 28 novembre : Eduardo Solís (Nationalité inconnue). (Bolivie, ville non connue). Parrain, « El Espartero ». Alternative non valide en Espagne.

 novembre : Fernando López Vázquez (Mexicain). Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, Antonio Velázquez.

 Date inconnue : Carmelo Torres (Mexicain). Barranquilla (Colombie, département de l’Atlántico).

1950 

 18 janvier : Juan Silveti (Mexicain). Mexico. Parrain, Fermín Rivera ; témoin, Manuel Dos Santos ; taureaux de la ganadería de La Laguna.

 9 avril : Manuel Carmona (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Paquito Muñoz ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería Guardiola.

 26 mai : Manuel Calero Cantero « Calerito » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Parrita » ; témoin, José María Martorell ; taureaux de la ganadería de Galache.

 8 juin : Pablo Lalanda (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, « Parrita » ; témoin, José María Martorell ; taureaux de la ganadería de Juan Cobaleda.

 28 août : Eduardo Antich (Vénézuélien). Colmenar Viejo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Curro Caro (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; quatre taureaux de la ganadería de Cándido García.

 8 septembre : Juan Flores « Brillante Negro » (Vénézuélien). Barbastro (Espagne, province de Huesca). Parrain, Rafael Llorente ; témoin, Manuel Carmona ; taureaux de la ganadería de Pío Tabernero de Vilvis.

 29 septembre : Alfredo Jiménez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manolo González ; témoin, Manuel Dos Santos ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

 30 septembre : Antonio Chaves (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manuel Dos Santos ; témoin, « Calerito » ; taureaux de la ganadería de Clairac.

 12 octobre : Julio Aparicio (Espagnol) et Miguel Báez Espuny « Litri » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Cagancho » ; taureaux de la ganadería de Antonio Urquijo.

 14 octobre : Óscar Martínez (Vénézuélien). Oviedo (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, Paquito Muñoz ; témoin, « Calerito » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Molero.

1951 

 26 janvier : Jorge Aguilar González « El Ranchero » (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Dos Santos ; témoin, Jesús Córdoba ; taureaux de la ganadería de La Laguna.

 4 février : Humberto Moro (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Dos Santos ; témoin, Jesús Córdoba ; taureaux de la ganadería de San Mateo.

 24 juin : Paco Céspedes (Nationalité inconnue). La Paz (Bolivie). Parrain, « Rovira ». Alternative non valide en Espagne.

 28 juin : Antonio Ordóñez (Espagnol). Madrid. Parrain Julio Aparicio, témoin « Litri » ; taureaux de la ganadería de Galache.

 11 juillet : Isidro Marín (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, son frère Julián Marín ; témoins, Rafael Llorente et Diamantino Vizeu ; taureaux de la ganadería de Amador Santos Sánchez.

 26 août : Francisco Ortiz (Mexicain). Piedrahita (Espagne, province d'Ávila). Parrain, Pablo Lalanda ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de María Antonio Forseca.

 18 septembre : Pedro de la Casa y García « Morenito de Talavera Chico » (Espagnol). Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Moreno Yagüe.

 21 septembre : Jerónimo Pimentel (Espagnol). Bordeaux (France, département de la Gironde). Parrain, Julio Aparicio. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 25 septembre : Pablo Lozano (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoins, Manolo González et José María Martorell ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores.

 29 septembre : Anselmo Liceaga (Mexicain). Grenade (Espagne). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoins, Luis Miguel Dominguín et Manolo González ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 6 octobre : Manolo Vázquez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, son frère Pepe Luis Vázquez ; témoin, Antonio Bienvenida ; taureaux de la ganadería de Domingo Ortega.

 7 octobre : Rafael Soria Molina « Lagartijo » (Espagnol). Montoro (Espagne, province de Cordoue). Parrain, José María Martorell ; témoin, « Calerito » ; taureaux de la ganadería du duc de Pinohermoso.

 12 octobre :
 Abelardo Iniesta (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Yoni » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano avec seulement quatre taureaux) ; taureaux de la ganadería de Muriel.
 Eduardo Vargas Barrenechea (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, José María Martorell ; taureaux de la ganadería de Montalvo.

 1er novembre : Juan Doblado (Espagnol) et Juan de Dios Pareja-Obregón (Espagnol). Utrera (Espagne, province de Séville). Parrain, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 11 novembre : José Efraín Pulido Rey (Colombien). Gérone (Espagne). Parrain, Isidro Marín ; témoin, « Morenito de Talavera Chico » ; taureaux de la ganadería de Abdón Alonso. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Bogota (Colombie).

1952 

 9 mars : Daniel Navas Castro « Fortuna » (Colombien). Santa Cruz de Tenerife (Îles Canaries). Parrain, « Gitanillo de Triana » ; témoin, Mario Cabré ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra. 

 15 avril : Jaime Malaver (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Rovira » ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería Guardiola.

 20 avril : Jerónimo Pimentel (Espagnol). Madrid. Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de Arranz. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Bordeaux (France, département de la Gironde).

 27 avril : Mario Sevilla (Mexicain). Mexico. Parrain, Francisco Ortiz ; témoin, « Morenito de Talavera Chico » ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Arles (France, département des Bouches-du-Rhône).

 8 mai : Octavio Martínez Fernández « Nacional » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Cañita » ; témoin, « El Niño de la Palma » (Cayetano Ordóñez Araujo) ; taureaux de la ganadería de Vicente Muriel.

 14 mai : Juan Posada (Espagnol). Madrid. Parrain, « Parrita » ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez-Tabernero.

 24 juin : Antonio Dos Santos (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, « Parrita » ; taureaux de la ganadería de Ramos Raúl.

 27 juillet : Rafael Santa Cruz (Péruvien). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de Garro y Díaz Guerra.

 10 août :
 Vicente Vega Humanes « Gitanillo Chico » (Espagnol). Madrid plaza de Vista Alegre. Parrain, Jerónimo Pimentel ; témoin, « Nacional » ; taureaux de la ganadería de Miura.
 Emilio Ortuño Duplaix « Jumillano » (Espagnol). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, « Parrita » ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de Sánchez Cobaleda.

 21 août : Guillermo Camacho (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Silverio Pérez.

 14 septembre : Rafael García (Mexicain) et Moisés Ortega Moussán « Curro Ortega » (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería du vicomte de Garcigrande.

 23 septembre : Alberto Adolfo Rojas Nieves « Morenito de Caracas » (Vénézuélien). Tarragone (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Manuel Carmona ; taureaux de la ganadería de Salvador Algarra.

 28 septembre : César Girón (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, Carlos Arruza ; témoin, « Parrita » ; taureaux de la ganadería de Antonio Urquijo.

 12 octobre : Pedro Martínez González « Pedrés » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Litri » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Manuel Sánchez Cobaleda.

 14 octobre : Joselito Torres (Vénézuélien). Saragosse (Espagne). Parrain, Rafael Ortega ; témoins, Antonio Ordóñez et Juan Posada ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 1er novembre : Agustín García Muñoz « Agustinillo » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Rafael Llorente ; témoin, Manuel Navarro ; taureaux de la ganadería de Cembrano.

 16 novembre : Alfredo Leal (Mexicain). Mexico. Parrain, Carlos Arruza ; témoin, José María Martorell ; taureaux des ganaderías de Zacatepec et de La Laguna. Il renonça par la suite à cette alternative, puis en prit une nouvelle le  à Séville (Espagne).

1953 
 4 janvier : Guillermo Carvajal (Mexicain). Mexicali, Basse-Californie. Parrain,  Pepe Dominguín » ; témoin, Humberto Moro ; taureaux de la ganadería de Jesús Cabrera.
 18 janvier : Juan Luis de la Rosa (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, « Nacional » ; témoin, Enrique Vera ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 8 mars : Antonio Chenel Albaladejo « Antoñete » (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Francisco Chica.

 18 mars : Juan Montero (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Urquijo.

 5 avril : Ignacio Treviño Garza « Nacho Treviño » (Mexicain). Madrid. Parrain, Antonio Chaves ; témoin, Jerónimo Pimentel ; taureaux de la ganadería de Lisardo Sánchez.

 3 mai : Avelino Rivero « Pedrucho de Canarias » (Espagnol). Santa Cruz de Tenerife (Îles Canaries). Parrain, Jerónimo Pimentel ; témoin, Juan Posada ; taureaux de la ganadería de Zumel.

 25 mai : Dámaso Gómez (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Manolo Vázquez ; taureaux de la ganadería de Tabernero de Paz.

 5 juin : Manuel del Pozo y Franco « Rayito » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Pedrés » ; témoin, « Chicuelo II ».

 28 juin : Ramón Arasa « Fuentes » (Espagnol). Figueras (Espagne, province de Gérone). Parrain, Juan Silveti ; témoin, Jeronimo Pimentel ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles.

 10 août : Jesús Gracia Pina (Espagnol). Huesca (Espagne). Parrain, Antonio Chaves ; témoin, Joselito Torres ; taureaux de la ganadería de Ángel Pérez.

 28 août : Miguel Ortas (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 6 septembre : Fernando de los Reyes Pichardo « El Callao » (Mexicain). Ségovie (Espagne). Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé. Il renoncera à cette alternative quelques mois plus tard, puis en prendra une nouvelle à Mexico le .)

 20 septembre :
 Luis Solano (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, « El Niño de la Palma » (Cayetano Ordóñez Araujo) ; témoin, Anselmo Liceaga ; taureaux de la ganadería de José María Bernardos.
 José Edgar Zúñiga Villaquirán « Joselillo de Colombia » (Colombien). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Jaime Malaver ; taureaux de la ganadería du comte de Ruiseñada.

 24 octobre : Manuel Jiménez Díaz « Chicuelo II » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, Dámaso Gómez ; taureaux de la ganadería de Pilar Sánchez Cobaleda.

 13 décembre : Pepe Luis Méndez (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Luis Procuna ; témoin, Manolo Vázquez ; taureaux de la ganadería de El Rocío.

 20 décembre : Enrique Vera (Mexicain) et Jaime Bolaños (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Juan Silveti ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Zacatepec.

1954 

 18 avril :
 Alfredo Leal (Mexicain). Séville (Espagne). Parrain, « El Niño de la Palma » (Cayetano Ordóñez Araujo) ; témoin, Manuel Carmona ; taureaux de la ganadería de Prieto de la Cal. Il avait pris une première alternative le  à Mexico, à laquelle il avait par la suite renoncé.
 Carlos Corpas (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « Pedrés » ; témoin, Juan Montero ; taureaux de la ganadería de Francisco Chica.

 23 mai : Victoriano Posada (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, César Girón ; témoin, Juan Montero.

 11 juillet : Raúl Iglesias (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, Jaime Malaver ; témoin, Enrique Vera ; taureaux de la ganadería de José Carvajal.

 10 août : Paco Mendes (Portugais). Malaga (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoins, César Girón et « Chicuelo II » ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 5 septembre : Manolo Cascales (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Garcigrande. Il prendra une seconde alternative le , également à Murcie.

 15 septembre : Sérvulo Azuaje (Vénézuélien). Ampuero (Espagne, Cantabrie). Parrain, Manolo Carmona (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Ramón Zumel. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Santoña (Espagne, Cantabrie).

 20 septembre : José Ordóñez (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, son frère Antonio Ordóñez ; témoin, « Antoñete » ; taureaux de la ganadería de Villagodio.

 21 septembre : Bartolomé Jiménez (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.

 26 septembre : Miguel Ángel García (Mexicain). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, José María Martorell ; témoin, Victoriano Posada ; taureaux de la ganadería de Ramos Matías Hermanos.

 10 octobre : Antonio Vázquez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, son frère Manolo Vázquez ; témoin, Victoriano Posada ; taureaux de la ganadería de José María Galache.

 12 octobre : Humberto Valle Parodi (Péruvien). Madrid. Parrain, « Calerito » ; témoin, Juan Montero ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 31 octobre : Fernando Brand Martínez (Mexicain). Colima (Mexique, État de Colima). Parrain, Humberto Moro.

1955 

 16 janvier : Eliseo Gomez « El Charro » (Mexicain). Lieu non connu. Parrain, Guillermo Carvajal ; témoin, Jesús Peralta ; taureaux de la ganadería de Xajay.

 6 février : Amado Ramírez (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Rafael Rodríguez ; témoin, José María Martorell ; taureaux de la ganadería de La Laguna.

 13 mars : Joaquim Marques (Portugais). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Diamantino Vizeu ; témoin, LuIs Solano.

 21 avril : César García (Équateurien). Riobamba (Équateur, province du Chimborazo). Parrain, « Valencia III » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano ; le parrain ayant été blessé par son premier taureau, César García dut combattre seul les six taureaux) ; taureaux de la ganadería de Santa Mónica.

 24 avril : Juan Mejías Jiménez « Juan Bienvenida » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, César Girón ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes. 

 13 mai : César Faraco (Vénézuélien). Madrid. Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Manolo Vázquez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 19 mai : José María Recondo (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « Chicuelo II » ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 31 mai : Mario Carrión (Espagnol). Cáceres (Espagne). Parrain, « Jumillano » ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Francisco Garzón.

 16 juin : Luis Parra de la Fuente « Parrita » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Pedrés » ; témoin, « Chicuelo II » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 7 juillet : Alfonso Merino (Espagnol). Madrid. Parrain, César Girón ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 5 août : Juan Manuel Echevarría Gutiérrez Chacártegui « Manolo Chacarte » (Espagnol). Vitoria (Espagne, province d'Alava). Parrain, « Jumillano » ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Félix Moreno Ardanuy.

 25 août : Javier Gómez (Mexicain). Cieza (Espagne, province de Murcie). Parrain, « Jumillano » ; témoin, Manolo Cascales ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles.

 18 septembre : Jaime Bravo (Mexicain). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Victoriano Posada ; témoin, José Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Zumel.

 26 septembre : Rafael Antonio Figueras Álvarez « Armillita de Venezuela » (Vénézuélien). Quintanar de la Orden (Espagne, province de Tolède). Parrain, Mario Carrión ; témoin, Alfonso Merino ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq. Il prendra une seconde alternative le  à Maracay (Venezuela, état d'Aragua).

 29 septembre : Joselito Huerta (Mexicain). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Antonio Vázquez ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

 2 octobre : Harold Zúñiga Villaquirán « Manolo Zúñiga » (Colombien). Logroño (Espagne, La Rioja). Parrain, son frère José Edgar Zúñiga « Joselillo de Colombia » ; témoin, José Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Guardiola.

 12 octobre : Antonio Oliver López « Antonio del Olivar » (Mexicain). Madrid. Parrain, « Parrita » ; témoin, Alfonso Merino ; taureaux de la ganadería de Prieto de la Cal.

1956 

 4 mars : Joaquín Bernadó (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Manuel Arranz.

 18 mars : Marcos de Celis (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Antonio Ordóñez ; quatre taureaux de la ganadería de Félix Moreno Ardanuy dont celui de la cérémonie, deux de celle de Sánchez Fabrés.

 1er avril :
 Joaquín Casimiro (Portugais). Madrid. Parrain, Victoriano Posada ; témoin, Manolo Chacarte ; taureaux de la ganadería de Pérez Alonso.
 Gregorio Sánchez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Joselito Huerta ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 17 juin : Ramón Solano « Solanito » (Espagnol). Marseille (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Manolo Vázquez. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 7 juillet : Paco Corpas (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, Joselito Huerta ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes.

 15 août : Luis Francisco Peláez (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, José María Martorell ; témoin, Joselito Huerta ; taureaux de la ganadería de Leopoldo Lamamié de Clairac.

 26 août :  Juan Antonio Romero Gómez « El Ciclón de Jerez » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Litri » ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería Marqués de Domecq.

 27 septembre : Rafael Girón (Vénézuélien) et Curro Girón (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, leur frère César Girón ; taureaux de la ganadería de Peralta.

 30 septembre : José Eslava Cáceres « Pepe Cáceres » (Colombien). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, José María Martorell ; taureaux de la ganadería de Buendía.

 12 octobre : José Ramón Tirado (Espagnol). Mérida (Espagne, province de Badajoz). Parrain, « Litri » ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 13 octobre : Jaime Ostos (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Antonio Urquijo.

 19 octobre : Antonio Borrero Morano « Chamaco » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Antonio Urquijo.

 8 décembre : Fernando de los Reyes Pichardo « El Callao » (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Fermín Rivera ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Jesús Cabrera. Il avait pris une première alternative à Madrid le  et y avait renoncé quelques mois plus tard.

1957 

 6 janvier : Luciano Contreras (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Capetillo.

 27 janvier : Rafael Mariscal (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, Enrique Vera ; témoin, « El Ciclón de Jerez » ; taureaux de la ganadería de Ramos Dávila.

 17 mars : Francisco Barrios Estelrich « El Turia » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Litri ». Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Ondara (Espagne, province d'Alicante).

 21 avril :
 Mariano Martín Aguilar « Carriles » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Nacional » ; témoin, Joselito Huerta ; taureaux de la ganadería de Tassara.
 Fermín Murillo (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Chicuelo II » ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Miura.
 Miguel Martín de Los Ríos « Miguel Montenegro » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Marceliano Rodríguez.

 22 juin : Rafael Pedrosa (Espagnol). León (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Martínez Elizondo.

 29 juin : Vicente Blau Gisbert « El Tino » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés.

 18 août : Alfredo Uribe Acevedo « Antioqueñito » (Colombien). Medellín (Colombie, département d’Antioquia). Parrain, Carmelo Torres ; témoin, Edgar Puente ; taureaux de la ganadería de El Socorro. Alternative non valide en Espagne.

 29 septembre : Fernando Travesari « El Pando » (Équateurien). Villanueva del Arzobispo (Espagne, province de Jaén). Parrain, « El Niño de la Palma » (Cayetano Ordóñez Araujo) ; témoin, Bartolomé Jiménez ; taureaux de la ganadería de Francisco Amián.

 27 octobre : Carlos Saldaña (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, Fermín Murillo ; taureaux de la ganadería de Juan José Ramos Matías.

 29 décembre : Manolo Pérez (Colombien). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Carmelo Torres ; témoin, Luis Briones ; taureaux de la ganadería de San Diego de los Padres. Alternative non valide en Espagne.

1958 

 16 février : Heriberto García Medina (Mexicain). Mexico, Plaza « El Toreo ». Parrain, Juan Silveti ; témoin, « El Ranchero » ; taureaux de la ganadería de La Laguna.

 6 avril :
 Ramón Solano « Solanito » (Espagnol). Madrid. Parrain, Alfonso Merino ; témoin, « El Ciclón de Jerez » ; taureaux de la ganadería de Muriel. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Marseille (France, département des Bouches-du-Rhône).
 Rafael Jiménez Castro « Chicuelo » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Manolo Vázquez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 Francisco Antón Marín « Pacorro » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « El Choni » ; témoin, Manolo Cascales ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez.

 20 avril : Jesús Delgadillo López « El Estudiante » (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Alfredo Leal ; témoin, Joselito Huerta ; taureaux de la ganadería de Lucas González Rubio. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico ; après avoir renoncé à cette deuxième alternative, il en prendra une troisième le  à Barcelone (Espagne).

 15 mai :
 Luis Segura (Espagnol). Madrid. Parrain, Rafael Ortega ; témoin, « Antoñete » ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.
 Abelardo Vergara (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 6 juillet :
 Juan González Jiménez « El Trianero » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Benítez Cubero.
 Manuel Segura (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 28 juillet : Victoriano Cuevas Roger « Victoriano Valencia » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Eusebia Galache

 10 août : Antonio Martínez López « Sanluqueño » (Espagnol). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, Isidro Marín ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Abdón Alonso.

 4 septembre : José Gómez Cabañero (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Alicio Tabernero.

 7 septembre : Sérvulo Azuaje (Vénézuélien). Santoña (Espagne, Cantabrie). Parrain, « Antoñete » ; témoin, Joaquín Bernadó ; taureaux de la ganadería de los hermanos Peralta. Il avait pris une première alternative le  à Ampuero (Espagne, Cantabrie), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 8 septembre : Alfonso González Olmo « Chiquilín » (Espagnol). Cabra (Espagne, province de Cordoue). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Álvaro Domecq.

 9 septembre : Miguel Mateo « Miguelín » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 22 septembre : Sergio Flores (Vénézuélien). Consuegra (Espagne, province de Tolède). Parrain, « Antoñete » ; témoin, « Pacorro » ; taureaux de la ganadería de Molero Hermanos.

 27 septembre : Manuel Vázquez Cedeño « Vázquez II » (Colombien). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, « Chamaco » ; (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Ángel Peralta) ; taureaux de la ganadería de Bohórquez. Il renoncera par la suite à cette alternative, puis en prendra une nouvelle le  à Barcelone (Espagne).

 28 septembre : José Trincheira (Portugais). Cáceres (Espagne). Parrain, César Girón ; témoin, Manuel Segura ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 29 septembre : Diego Puerta (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux de la ganadería de Arellano.

 5 octobre : José Luis Ramírez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, « Miguelín » ; taureaux de la ganadería de Pinohermoso

 12 octobre :
 Antonio Palacios (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux de la ganadería de Villagodio.
 Pierre Schull (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Luis Segura ; taureaux de la ganadería du duc de Pinohermoso. Alternative non valide en Espagne.

 1er novembre : Antonio José Lara Yurgaqui « Curro Lara » (Colombien). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, Fermín Murillo ; témoin, « Sanluqueño » ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

1959 

 18 janvier : Jesús Delgadillo López « El Estudiante » (Mexicain). Mexico. Parrain, « El Ranchero » ; témoin, « El Callao » ; taureaux de la ganadería de La Laguna. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes) ; après avoir renoncé à cette deuxième alternative, valide en Espagne, il en prendra une troisième le  à Barcelone (Espagne).

 1er février : Gabriel España (Mexicain) et Raúl García (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Luis Procuna ; taureaux de la ganadería de Torrecillas. Alternatives non valides en Espagne ; ils prendront chacun une seconde alternative, valable en Espagne, à Mexico le , de nouveau de concert.

 8 février : Emilio Rodríguez (Mexicain). Mexico. Parrain, « El Ranchero » ; témoin, José Ramón Tirado ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco.

 22 février : Rafael Antonio Figueras Álvarez « Armillita de Venezuela » (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, « Pepe Luis Vázquez de Méjico » ; témoin, Sérvulo Azuaje ; taureaux de la ganadería de Guayabita. Il avait pris une première alternative le  à Quintanar de la Orden (Espagne, province de Tolède).

 18 mars : Curro Romero (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain Gregorio Sánchez ; témoin Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 29 mars :
 Miguel Campos (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Trincheira ; témoin, Diego Puerta ; six taureaux de la ganadería de Nina Enriqueta Moreno de la Cova et un de celle de Jodár pour le rejoneador Rafael Peralta.
 Juan García Jiménez « Mondeño » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Manolo Vázquez ; taureaux de la ganadería de Raimundo Moreno de Guerra.

 18 avril : Raúl Dávalos (Équateurien). Riobamba (Équateur, province du Chimborazo). Parrain, Paco Corpas ; témoin, Alonso Dávila (la corrida ayant été un mano a mano, celui-ci, encore novillero intervenait comme sobresaliente) ; taureaux de la ganadería de Santa Marta. Alternative non valide en Espagne.

 28 mai : Antonio González (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Flores Tassara.

 16 août : Manuel Bernaldez-Zerpa García (Espagnol). Carthagène (Espagne, province de Murcie). Parrain, Manolo Cascales ; témoin, « El Tino » ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

 30 août : Antonio Vera (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, son frère Enrique Vera ; témoin, « El Turia » ; taureaux de la ganadería de Escudero Calvo.

 6 septembre : Enrique Molina (Espagnol). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, Enrique Vera ; témoin, Carlos Corpas ; taureaux de la ganadería de Muñoz Guerra.

 18 septembre : Antonio Lizarazo (Colombien). Cazorla (Espagne, province de Jaén). Parrain, « El Tino » ; témoin, Abelardo Vergara ; taureaux de la ganadería de Flores Albarrán.

 26 septembre : Manolo Martín (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Mario Cabré ; témoins, Joaquín Bernadó et Victoriano Valencia ; six taureaux de la ganadería de Isabel Rosa y González et deux de celle de Clairac.

 29 septembre : Antonio Cobo (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, José Trincheira ; taureaux de la ganadería de Salvador Guardiola.

 30 septembre : Carlos Ramírez (Colombien). Belmonte (Espagne, province de Cuenca). Parrain, « Chicuelo II » ; témoin, José Gómez Cabañero ; taureaux de la ganadería de Salvador Guardiola.

 11 octobre : José Julio Venancio Antúnez « José Julio » (Portugais). Saragosse (Espagne). Parrain, « Chicuelo II » ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux de la ganadería de Pío Tabernero.

 1er novembre : Manolo Cadena (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « Joselillo de Colombia » ; taureaux de la ganadería de Gangotena. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone).

1960 

 17 avril : Paco Camino (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería de Antonio et Carlos Urquijo de Federico.

 1er mai : Héctor Obregón (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Antonio Velázquez ; témoin, Pepe Cáceres ; taureaux de la ganadería de Santacilia..

 29 juin : José Martínez Ahumado « Limeño » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Eusebia Galache.

 10 juillet :
 Luis Alfonso Garcés (Espagnol). Madrid. Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez Tabernero.
 José María Clavel (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Samuel Hermanos.

 24 juillet :
 Martín Sánchez Vaquerizo « Pinto » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes.
 Joaquín Rodríguez Sánchez « Cagancho hijo » (Espagnol). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Abdón Alonso.

 20 août : Pepe Núñez (Espagnol). Muro (Îles Baléares). Parrain, « Chiquilín » ; témoin, « Sanluqueño » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Valverde.

 29 août : Víctor Quesada (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Felipe Bartolomé.

 1er septembre : Manuel Martínez Carra (Espagnol). Madrid. Parrain, « Antoñete » ; témoin, Dámaso Gómez ; taureaux de la ganadería de Juan Cobaleda.

 5 septembre : Victoriano de la Serna (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Curro Girón ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Juan Cobaleda.

 9 septembre : Rafael de Paula (Espagnol). Ronda (Espagne, province de Malaga). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Antonio Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 11 octobre : Manuel Bravo López « Relámpago » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux des ganaderías de Samuel Hermanos et de Ramos Paúl.

 16 octobre : Manuel Villalba (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Bartolomé Jiménez ; témoin, Joaquín Bernadó ; taureaux de la ganadería de Salvador Guardiola.

 4 décembre : Evelio Yépez (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Eduardo Antich ; témoin, Joselito Torres ; taureaux de la ganadería de Guayabita. Alternative non valide en Espagne.

 15 décembre : Jorge Iván Otero « Curro Gallardo » (Colombien). Salamanca (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Juan Silveti ; taureaux de la ganadería de Quiriceo. Alternative non valide en Espagne.

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 20.3